Ерик Хейдън () е американски състезател по бързо пързаляне с кънки. Петкратен олимпийски шампион от Лейк Плесид 1980.

Биография 
Ерик Артър Хейдън е роден на 14 юни 1958 година в Мадисън, щата Уисконсин, САЩ.

Дебютира на Олимпийските игри през 1976 година в Инсбрук, където на седемнайсетгодишна възраст се състезава на 1500 и 5000 метра, и става 7-и и 9-и съответно.

Семейство 
Баща му Джак е колоездач и световен шампион по фехтовка. Майка му Нанси е тренирала тенис, плуване, колоездене.

Лични рекорди 
 500 m – 37,63 (1980)
 1000 m – 1.13,60 (1980) – Световен рекорд
 1500 m – 1.54,79 (1980) – Световен рекорд
 3000 m – 4.06,47 (1980)
 5000 m – 6.59,15 (1979)
 10 000 m – 14.28,13 (1980) – Световен рекорд

Успехи 
 Олимпийски игри
  Шампион (5): 1980

 Световно първенство
  Шампион (7): 1976, 1977, 1978, 1979, 1980
  Сребърен медал (4): 1977, 1978, 1980

 Световно първенство – юноши
  Шампион (2): 1977, 1978
  Сребърен медал (1): 1976

Участия на зимни олимпийски игри

Световни рекорди

Източници

Външни препратки 
 Статистика на sportstatistieken.nl
 Ерик Хейдън на cyclingarchives
 Ерик Хейдън на procyclingstats

Кънкобегачи
Американски олимпийски шампиони
Американски спортисти
Спортисти на зимните олимпийски игри 1980
Медалисти на зимните олимпийски игри 1980